Neilonela acinula är en musselart som först beskrevs av Dall 1890.  Neilonela acinula ingår i släktet Neilonela och familjen Malletiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
acinula